

Risultati

Classifica marcatori 
7 gol
  David Villa

4 gol
  David Silva

3 gol
  Václav Kadlec
  Darvydas Šernas
  Fernando Llorente

2 gol

  Michal Kadlec
  Jaroslav Plašil
  Jan Rezek
  Kenny Miller
  Steven Naismith

  Juan Manuel Mata
  Álvaro Negredo
  Fernando Torres
  Xavi

1 gol

  Milan Baroš
  Roman Hubník
  Tomáš Necid
  Philippe Erne
  Mario Frick

  Michele Polverino
  Marius Stankevičius
  Darren Fletcher
  David Goodwillie
  Craig Mackail-Smith

  Stephen McManus
  Xabi Alonso
  Andrés Iniesta
  Sergio Ramos

Autoreti
1 : Tadas Kijanskas (pro ) 
1 : Gerard Piqué (pro )

 Q